Сто семнадцатый сезон в истории МЛБ прошёл со 2 апреля по 1 ноября 2017 года. Победителем Мировой серии впервые в своей истории стал клуб «Хьюстон Астрос», обыгравший «Лос-Анджелес Доджерс» в семи матчах. Самым ценным игроком финала стал аутфилдер Джордж Спрингер. Регулярный чемпионат «Астрос» завершили победителями Западного дивизиона Американской лиги, а в плей-офф обыграли «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз». Через два года в отношении «Хьюстона» было начато расследование по поводу кражи сигналов, подаваемых игроками соперников. По его итогам дисквалификации получили генеральный менеджер и главный тренер клуба, но результаты игр были оставлены в силе.

Матч всех звёзд лиги, ставший 88-м в истории, прошёл 11 июля на стадионе «Марлинс-парк» в Майами. Игра завершилась победой команды Американской лиги со счётом 2:1 в десятом иннинге.

Расписание 
Каждая команда проведёт по 19 игр против соперников из своего дивизиона (всего 76 матчей). Ещё по шесть либо семь игр будет сыграно против других представителей своей лиги (всего 66 матчей). 20 игр каждая команда сыграет против команд другой лиги. В сезоне 2017 года матчи между лигами распределены следующим образом — Восточный дивизион Американской лиги против Центрального дивизиона Национальной лиги, Центральный дивизион Американской лиги против Западного дивизиона Национальной лиги, Западный дивизион Американской лиги против Восточного дивизиона Национальной лиги.
Велись переговоры о проведение нескольких игр на Олимпийском стадионе в Лондоне, но позже эти планы были отменены.

События сезона 
«Атланта Брэйвз» с этого сезона будет проводить домашние игры на арене SunTrust Park в пригороде Атланты — Камберленде.

«Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Франциско Джайентс» в 2017 году отмечают 60-летний юбилей выступлений в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско соответственно.

Франшизе «Сиэтл Маринерс» в 2017 году исполнится 40 лет.

«Бостон Ред Сокс» выводит из обращения номер 34, под которым выступал Дэвид Ортис. «Нью-Йорк Янкиз» 14 мая выводит из обращения номер 2, который принадлежал шортстопу Дереку Джитеру, отыгравшему в составе ньюйоркцев все 20 лет своей карьеры.

Регулярный чемпионат

Положение команд

Плей-офф

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Золотая перчатка 
Лауреаты награды лучшим защитникам лиги были объявлены 8 ноября 2017 года. Главными сюрпризами стали её обладатели на позиции кэтчера в обеих лигах — Такер Барнхарт и Мартин Мальдонадо опередели фаворитов. Пятый раз в карьере обладателями приза стали Нолан Аренадо, Алекс Гордон и Джейсон Хейуорд, причём для Аренадо награда стала пятой подряд.

Сильвер слаггер 
Обладатели награды лучшим отбивающим сезона были объявлены 10 ноября 2017 года. Второй раз в карьере лауреатом стал Джанкарло Стэнтон, показавший лучший с 2001 года результат по числу выбитых хоум-ранов. Свои четвёртые награды получили Хосе Альтуве и Бастер Поузи. Единственным дебютантом среди обладателей приза стал Аарон Джадж, установивший рекорд по количеству хоум-ранов для новичков лиги.

Прочие награды

Примечания

Ссылки 
 Таблица регулярного чемпионата на официальном сайте лиги
 Индивидуальная статистика на официальном сайте лиги
 Результаты и статистика на baseball-reference.com

МЛБ в сезоне 2017
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2017 году